Tóthfalussy Béla (1857–1904) plébános, egyházi író (lásd Magyar katolikus lexikon)
Tóthfalussy Béla (1928–2021) újságíró, politikus